Список самых высоких зданий Австралии — перечень самых высоких зданий страны.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы Австралии с высотой от 200 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено. Свободно стоящие башни, оттяжки мачта и другие не жилые структуры включены для сравнения; Однако, они не ранжированы.

В процессе постройки предложенные и утверждённые

Самые высокие здания по штатам

Города с самым большим количеству небоскрёбов 

.

Примечания

Источники 
 Emporis Corporation
 Skyscraper Page
 Официальный сайт небоскрёба Vision Brisbane, который должен был стать третьим по высоте зданием в стране.
 Soul Official Website

См. также 
 Архитектура Австралии